Konstancie Kastilská ( Constanza Manuel de Villena, 1315/1323, hrad Garcimuñoz – 13. listopadu 1345, Santarém) byla kastilská a portugalská královna.

Život 
Narodila se jako dcera Juana Manuela, knížete z Villeny a Konstancie, dcery aragonského krále Jakuba II. Z otcovy strany byla pravnučkou krále Ferdinanda I. Kastilského.

Dne 28. listopadu 1325 se ve Valladolidu vdala za krále Alfonse XI. Kastilského. Manželství trvalo dva roky a poté bylo rozvedeno, Alfons se znovu oženil a to s Marií Portugalskou. Zatímco její otec vedl válku proti Alfonsovi XI., byla do roku 1329 vězněna na hradě v Toro. Její otec vstoupil do aliance s králem Alfonsem IV. Portugalským a ona se dne 24. srpna 1339 v Lisabonu vdala za jeho syna infanta Petra. Po příjezdu do Portugalska se mladý infant zamiloval do Konstanciiny dvorní dámy Inés de Castro a svou choť zanedbával. Jejich poměr přetrval i Konstanciinu smrt roku 1345.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Manuelové z Villeny
Portugalské královny
Kastilské královny
Úmrtí v Santarému (Portugalsko)
Pohřbení v Santarému (Portugalsko)
Narození ve 14. století
Úmrtí 13. listopadu
Úmrtí v roce 1345